Hydnum é um gênero de fungo pertence à família Hydnaceae.

Espécies

Galeria 

Hydnaceae